

Astronomia
Marziano – relativo al pianeta Marte

Fantascienza
Marziano – tipo di alieno proveniente dal pianeta Marte

Onomastica
Marziano – variante del nome proprio di persona Marciano

Persone
Marziano – vescovo di Siracusa e santo
Marziano – vescovo di Tortona e santo

Pagine correlate
Marciano
San Marziano